Autobusonderneming Texel
Amsterdam Option Traders (AOT), zie BinckBank